FXM puede referirse a: 

Fuerza por México (FxM), partido político mexicano.
FX Movie Channel (FXM), canal de televisión estadounidense.
 FXM (Latinoamérica), canal de televisión por suscripción latinoamericano, versión local de FX Movie Channel.